Macau Open 2011 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2011 (Badminton)
 Macau Open 2011 (Squash)